Utazás, fogalom

Zene
 Utazás, Szörényi Levente 1974-es albuma
 Utazás, Kocsák Tibor és Miklós Tibor rockoperája

Filmek
 Az utazás (The Journey), amerikai filmdráma, rendező: Anatole Litvak (1959)
 Az utazás (The Trip), amerikai filmdráma, rendező: Roger Corman (1967)
 Az utazás (Il viaggio), olasz filmdráma, rendező: Vittorio De Sic (1974)
 Az utazás, magyar kisjátékfilm, rendező:     Fésős András (1994)
 Az utazás (Safar), iráni filmdráma, rendező:     Alireza Raisian (1996)
 Az utazás (The Trip), amerikai filmdráma, rendező: Michael Winterbottom (2010)
 Az utazás (I onde dager), norvég filmdráma, rendező: Tommy Wirkola (2021)